

Тянево () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.
 Тянево () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Симеоновград.